9. Европско првенство у рукомету за жене  одржано је у Данској и Норвешкој од 7. децембра до 19. децембра 2010. у организацији ЕХФ. Ово је било прво Европско првенство које су заједнички организовале две земље.

Градови домаћини 
Три града у Данској и два у Норвешкој су изабрана да буду домаћини овог првенства. Хале у Алборгу, Орхусу и Ларвику ће бити коришћене само у првом кругу такмичења. Лилехамер ће бити домаћин и у првом и у завршном кругу. Хала у Хернингу ће бити домаћин екипама само у завршном кругу.

Систем такмичења 

На првенству је учествивало 16 репрезентација, које су у предтакмичењу биле подељене у четири групе А, Б, Ц и Д са по 4 екипе. Играло се по једноструком бод систему (свако са сваким по једну утакмицу).

Четвртопласирани нису играли за пламан од 13 до 16 места, него су екипе пласиране према резултатима из предтакмичења.

Три првопласиране екипе из група А и Б формирале су полуфиналну групу 1., а из група Ц и Д групу 2. Играло се као и у предтакмичењу, са разликом што су се међусобни резултати екипа из група преносили у табелу полуфиналних група, тако да те екипе нису поново међусобно играле. У случају истог броја бодова, бољи је био победник међусобног сусрета, а ако је и то исто гол-разлика.

Две првопласиране екипе из полуфиналних група унакрсно су играли полуфиналне мечеве (1.1/2.2 и 2.1/1.2). Поражене екипе играју за треће место, а победнице за прво место, односно за првака Европе.

Трћепласиране екипе из полуфиналних група играли су за 5. место 

Даље утакмице за пласман се не играју, него су екипе пласиране према резултатима из полуфиналних група.

Квалификације 
Детаљније:Квалификације за Европско првенство у рукомету за жене 2010.

Квалификационе утакмице су се играле од септембра 2009. до маја 2010. У квалификацијама су учествовале све репрезентације, изузев Данске и Норвешке, које су се аутоматски квалификовале као домаћини. Репрезентације су биле подељене у седам група, а по две првопласиране екипе из сваке групе су се пласирале на првенство.

Квалификовани тимови 

1 Подебљано означава првака те године

Састав тимова 
Детаљније: Састави репрезентација на Европском првенству у рукомету за жене 2010.

Сваки тим може пријавити 16 играчица до 6. децембра 2010.

Судије 
13 судијских парова је изабрано да суди на овом европском првенству.
  Матија Губица и Борис Милошевић
  Јири Опава и Павел Валек 
  Мартин Гјединг и Мадс Хансен 
  Марлен Кролоке и Карина Кристијансен 
  Шарлота Бонавентура и Јулија Бонавентура
  Чаба Кекеш и Пал Кекеш
  Сломо Коен и Јорам Перетц
  Зигмарс Столаровс и Ренар Лицис
  Иван Павићевић и Милош Ражнатовић 
  Кјерсти Арнстен и Ида Гулаксен
  Дијана Флореску и Анамариа Дута 
  Валерија Гусева и Стела Вартањан 
  Петер Бруновски и Владимир Канда

Групе 
Жреб је одржан 5. јуна 2010. у Одензеу.

Први круг

Група А (Алборг)

Група Б (Орхус)

Група Ц (Ларвик)

Група Д (Лилехамер)

Полуфиналне групе 
 По две најбоље пласиране репрезентације из сваке групе су се пласирале у полуфинале, док су трећепласиране играле утакмицу за 5 место.

Група 1 (Хернинг)

Група 2 (Лилехамер)

Завршни круг

Полуфинале

Утакмице за пласман

Коначан пласман

Награде 
Тим шампионата:
 Голман:  Катрин Лунде Харалдсен
 Лево крило:  Миа Аугустесен
 Леви бек:  Кристина Неагу
 Средњи бек:  Гро Хамарсенг
 Пивот:  Хајди Локе
 Десни бек:  Нереа Пена
 Десно крило:  Маибрит Квиесгард

Друге награде:
 Најбоља играчица (МВП):  Линеа Торстенсон
 Најбоља одбрамбена играчица:  Јоана Виберг

Статистика

Најбољи голгетери

Најбољи голмани

Најбољи асистенти

Најбоље одбрамбене играчице

Спољашње везе 

 Званичан сајт
 ЕХФ-Еуро страница
 Европска рукометна федерација
 Рукометна федерација Данске
 Рукометна федерација Норвешке

Европско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Данској
Рукомет у Норвешкој
Европско првенство у рукомету за жене 2010.
Рукомет у 2010.
2010